

Personaggi 
 Steve  – personaggio della serie animata Aqua Teen Hunger Force
 Steve  – personaggio della serie televisiva Friends
 Steve  – personaggio della serie televisiva Ugly Betty
 Steve – protagonista del videogioco Minecraft
 Steve – personaggio del videogioco Metal Gear

Altro 
 Steve  – variante inglese del nome proprio di persona Stefano
 Steve-O  – stuntman, attore e personaggio televisivo statunitense
 Seasick Steve  – musicista blues statunitense
 STEVE - acronimo di Strong Thermal Emission Velocity Enhancement – particolare tipologia di aurora polare

Pagine correlate 
 Steeve
 Steven
 Stevie